Шервашидзе (Чачба) Давлетбей (Дмитрий) Алексеевич (1919, Константинополь, Турция — 04 апреля 1944, хутор Тарасовка, Ивановского района, Одесской области) — представитель абхазской княжеской фамилии, рода Владетелей Абхазии.

Биография 

Родился в Константинополе (Турция). Жил в г. Сухуми (Абхазия). Учился в школе № 10. Увлекался рисованием, сочинял стихи, мечтал стать летчиком.

28 декабря 1940 года зачислен в Тбилисский аэроклуб на «курс пилотажа».

В июне 1941 года переведен в военно-морское авиационное училище им. Сталина г. Ейск Краснодарского края, участвовал в боевых действиях в составе дивизии авиабомбардировщиков.

08 августа 1942 года был сбит недалеко от станицы Лабинской Краснодарского края. Жители станицы подобрали и выходили раненного летчика. Осенью 1942 года Дмитрий Шервашидзе возглавил подпольную организацию «Юные мстители», которая на протяжении всей оккупации вела борьбу против фашистских захватчиков на территории станицы Лабинской. Юные подпольщики добывали оружие, распространяли листовки, уничтожали продовольствие и горючее, нарушали коммуникации, ломали технику и оборудование, проводили идеологические диверсии, собирали сведения о количестве живой силы и техники противника, укрывали и лечили раненых военнослужащих.

22-23 января 1942 года руководил операцией по вооруженному освобождению станицы Лабинской вместе с военными разведчиками до подхода основных сил советский армии.

В январе 1943 года направлен командиром роты 808 стрелкового полка 394 стрелковой Криворожской Краснознаменной дивизии.

17 октября 1943 года ему присвоено звание старшего лейтенанта.

04 апреля 1944 года погиб под хутором Тарасовка Ивановского района Одесской области вместе с 46-ю бойцами своей роты.

В селе Тарасовка Ивановского района Одесской области Украины на братской мо-гиле установлен памятник Дмитрию (Давлетбею) Алексеевичу Шервашидзе и его сорока шести бойцам.

В 1947 году станице Лабинская присвоен статус города, и по инициативе молодежи одна из улиц города в 1976-м году названа в его честь. В краеведческом музее имени Ф. И. Моисеенко города Лабинска большой стенд посвящён Дмитрию и его «Юным мстителям».
Мемориальная доска установлена на здании школы № 10 имени Лакоба в городе Сухуми (Абхазия), которую окончил Давлетбей Шервашидзе.

Примечания 

 Ю.Чиковани «Род Абхазских Князей Шервашидзе» (историко-генеалогическое ис-следование), «Универсал» 2007;
 личный архив семьи Мурзаканова Абубекира;
 материалы музея школы № 9 города Лабинска (хранитель музея З. П. Седова);
 материалы архивного отдела администрации муниципального образования Лабинский район (начальник отдела Т. Ф. Стрельникова).

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Дмитрий Алексеевич
Партизаны Великой Отечественной войны
Старшие лейтенанты (СССР)